Eddie Hughes est un nom pouvant désigner:

 (né en 1960), joueur américain de basket-ball
Eddie Hughes (né en 1968), homme politique conservateur britannique
, homme politique australien d'Australie-Méridionale

Voir aussi

Hughes, Eddie